Millowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbie Millowitsch-Steinhaus (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Cordy Millowitsch (1890–1977), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Lucy Millowitsch (1905–1990), deutsche Volksschauspielerin und Theaterleiterin
 Mariele Millowitsch (* 1955), deutsche Schauspielerin
 Peter Millowitsch (* 1949), deutscher Volksschauspieler und Drehbuchautor
 Peter Wilhelm Millowitsch (1880–1945), deutscher Volksschauspieler
 Willy Millowitsch (1909–1999), deutscher Volksschauspieler und Theaterleiter

Siehe auch:
 Millowitsch-Theater in Köln
 Milović